Durban (Zuid-Afrika), een stad in Zuid-Afrika
Durban (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Gers